Melaniella (Меланијела — „меланијина животиња”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрлог реда Palaeanodonta, који је у периоду касног палеоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Melaniella.

Временска распрострањеност рода Melaniella унутар реда Palaeanodonta

Види још 
 Класификација сисара
 Palaeanodonta

Референце 

Palaeanodonta
Изумрли сисари Северне Америке